Демортье и Дюмортье — французские фамилии.

Известные носители 
 Дюмортье, Бартелеми Шарль Жозеф (1797—1878) — бельгийский ботаник, естествоиспытатель и государственный деятель.
 Демортье, Григорий Иванович (ок. 1800 — после 1865) — русский военачальник, генерал-майор.
 Дюмортье, Эжен (; 1803—1873) — французский палеонтолог, его именем назван минерал Дюмортьерит.

См. также 
 Мортье
 Дюморье